David Sabatini ist der Name folgender Personen:

* David D. Sabatini (* 1931), argentinisch-US-amerikanischer Zellbiologe
 David M. Sabatini (* 1968), US-amerikanischer Molekularbiologe